Steindel ist der Name einer deutschen Familie, die ihre Herkunft aus dem Adelsstand ableitete.

Geschichte 
Der Ursprung der Familie wird in Thüringen, vermutlich im schwarzburgischen Steinsdorf, vermutet. Im ausgehenden 18. Jahrhundert ließen sich Vertreter der Familie in der Oberlausitz und dem Kurfürstentum Sachsen nieder. Der königlich-sächsische Oberregierungsrat Steindel bat 1905 um Auskunft über den Adel seiner Familie. 1911 heißt es: Die Behauptung [...], daß die von Steindel im 18. Jahrhundert den Reichsadel erhielten, beruht lediglich auf einer Vermutung der Familie.

Persönlichkeiten 
 Carl Friedrich von Steindel, königlich-französischer Kapitän
 Carl Maximilian von Steindel, fürstlich-schwarzburgischer Regierungsrat
 Friedrich Maximilian von Steindel (1720–1793), kursächsischer Oberstleutnant
 Friedrich Gottlob von Steindel (1754–1830), sächsischer Generalleutnant
 Hans August von Steindel (1755–1825), deutscher Offizier und Landwirt
 Wilhelm Theodor von Steindel († vor 1863), Kaufmann und Geschäftsinhaber auf der Brüdergasse in Dresden
 Eduard Alexander von Steindel (* 1832), Xylograph in Dresden
 Maximilian Arthur von Steindel (1839–1913)

Besitzungen 
Falkenhayn (Schwaben), Halbendorf im Gebirge (1795–1796), Leubnitz, Niederholtendorf (1771–1772), Niederlinderode (1857), Steinsdorf und Zöllschen (1802).

Wappen 
Blasonierung: Schild der Länge nach geteilt; rechts ein Löwe und links ein ausgebreiteter Adler, beide auswärts sehend.

Literatur 
 Walter von Boetticher: Geschichte des Oberlausitzischen Adels und seiner Güter 1635–1815, Bd. 2, 1913, S. 926–929.
 Otto Titan von Hefner, Alfred Grenser, George Adalbert von Mülverstedt: J. Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch, Bd. 3 (Blühender Adel deutscher Landschaften unter preußischer Vorherrschaft), 2. Abt., Bd. 1, T. 2: Der blühende Adel des Königreichs Preußen: Edelleute M–Z, Nürnberg 1878, S. 392 und Tfl. 439.
 Adolf Matthias Hildebrandt: J. Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch, Bd. 2 (Blühender Adel deutscher Landschaften), 3. Abt.: Der Adel des Königreichs Sachsen, Nürnberg 1857, S. 49 und Tfl. 56.
 Zur Familiengeschichte des Meissnischen Adels. 1896, S. 317.

Einzelnachweise 

Thüringer Adelsgeschlecht
Sächsisches Adelsgeschlecht